Pārk-e Shahr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Pārk-e Shahr (park i Teheran), 
 Pārk-e Shahr (park i Gilan), 

Robotskapade Iranförgreningar